Santa Catarina – stan w Brazylii w którym znajduje się wyspa o nazwie Santa Catarina
 Santa Catarina – miasto na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej

Miejscowości w Gwatemali:

 Santa Catarina Barahona – miasto i siedziba gminy w departamencie Sacatepéquez 
 Santa Catarina Ixtahuacan – miasto i siedziba gminy w departamencie Sololá 
 Santa Catarina Palopó – miasto i siedziba gminy w departamencie Sololá 

Miejscowości w Meksyku:
 Santa Catarina – miasto w stanie Guanajuato
 Santa Catarina – miasto w stanie Nuevo León
 Santa Catarina – miasto i siedziba gminy w stanie San Luis Potosí

Miejscowości w Portugalii:
 Santa Catarina – miejscowość w gminie Caldas da Rainha
 Santa Catarina – miejscowość w gminie Vagos

Technika:
 „Santa Catarina” – brazylijski monitor typu Pará z II połowy XIX wieku
 „Santa Catarina” – brazylijski niszczyciel typu Pará z początku XX wieku i okresu I wojny światowej